Bouvron (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Bouvron (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary